Le mot vigilant est dérivé des mots vigile (« gardien, surveillant ») ou vigilance.

Navires 

 Le SNLE  de la Royal Navy
 Le SNLE Le Vigilant (S618) de la Marine nationale française
 Le voilier Vigilant, vainqueur de la coupe de l'America en 1893

Drones 
 Vigilant (drone)

Périodiques 
 Le Vigilant, publication périodique du parti suisse Vigilance à Genève